Las Nieves kan syfta på:

Geografi

Filippinerna 

 Las Nieves, Caraga, Province of Agusan del Norte,

Mexiko 

 Nieves, Zacatecas, ort, General Francisco R. Murguía, 
 Las Nieves, Puebla, ort, Acatlán, 

Robotskapade Filippinernaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar